Renedo puede referirse a los siguiente lugares de España:

:
 Renedo de la Escalera, localidad del municipio de Valle de Valdelucio.

:
 Renedo de Valdetuéjar, localidad del municipio de Valderrueda.
 Renedo de Valderaduey, localidad del municipio de Villazanzo de Valderaduey.

:
 Renedo de la Inera, localidad del municipio de Aguilar de Campoo.
 Renedo de la Vega, localidad y municipio.
 Renedo de Valdavia, localidad del municipio de Buenavista de Valdavia.
 Renedo de Zalima, localidad del municipio de Salinas de Pisuerga.
 Renedo del Monte, localidad del municipio de Saldaña.

:
 Renedo, localidad del municipio de Cabuérniga.
 Renedo, localidad del municipio de Piélagos.
 Renedo, localidad del municipio de Las Rozas de Valdearroyo.
 Renedo de Bricia, localidad del municipio de Valderredible.

:
 Renedo de Esgueva, localidad y municipio.